Чемпионат СССР 1965 года во второй группе класса «А» проходил в два этапа:
на первом этапе 32 клуба в двух подгруппах определяли участников финальных турниров;
на втором этапе клубы в финальных турнирах определили распределение мест и разыграли 2 путёвки в первую группу.

Предварительный этап

1 подгруппа

2 подгруппа

Финальный этап 
Игрались матчи (дома и в гостях) с командами, которые играли в другой подгруппе предварительного этапа.

За 1 — 16 места 
Перед началом турнира за 1—16 места у команд сохранялись показатели матчей из предварительного этапа только с командами, вышедшими в этот турнир.
Так, после первого тура турнира за 1—16 места (результаты: «Авангард» — «Жальгирис» — 1:0, «Молдова» — «Даугава» — 1:0, «Уралмаш» — «Арарат» — 1:0, «Локомотив» Ч — «Заря» — 1:2, «Днепр» — «Текстильщик» — 0:1, «Карпаты» — «Волга» Г — 3:0, «Кайрат» — «Терек» — 2:0, «Шинник» — «Шахтёр» Кр — 1:0) турнирная таблица выглядела следующим образом:

Примечания

Между набравшими одинаковое количество очков «Араратом» и «Кайратом» был проведён дополнительный матч.

За 17 — 32 места 
В турнире за 17 — 32 места у команд сохранялись все показатели предварительного этапа.

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Примечания

Ссылки 
 Вторая группа класса «А» СССР 1965 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1965
1965